Der Bund bezeichnet:

 eine Tageszeitung in Bern in der Schweiz, siehe Der Bund
 das ehemalige Zentralblatt des Bundes österreichischer Frauenvereine, siehe Der Bund (Österreich)
 der Titel eines Musicals über die Geschichte des Volkes Israel, siehe Der Bund (Musical)
 den Allgemeinen Jüdischen Arbeiterbund von Litauen, Polen und Russland
 die von Artur Jacobs gegründete Gemeinschaft  Bund - Gemeinschaft für sozialistisches Leben
 eine ehemalige akademische Gesellschaft in Wuppertal, siehe Der Bund (Akademische Gesellschaft)
 die oberste politische Ebene eines bundesstaatlich strukturierten Staates: Bundesebene

Siehe auch: Bund